Anfrísio Rosendo Máximo (Altos, 10 de junho de 1934 – Altos, 14 de dezembro de 1966), conhecido pelo pseudônimo Zil Rosendo, foi um compositor, cantor, violinista, poeta e militar brasileiro. É autor do sucesso "Balanço do Mar", que foi gravada na voz de Ana Lúcia para o seu álbum Ana Lúcia Canta Triste.

Cantores do Piauí
Compositores do Piauí
Violinistas do Brasil
Militares do Piauí
Instrumentistas do Piauí